Sermiarsussuaq bezeichnet:
 Sermiarsussuaq (Gletscher, Kangerlussuaq), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Sermiarsussuaq (Gletscher, Kiatak), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Sermiarsussuaq (Gletscher, Qeqertarsuaq), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland